Pontus Eltonius, född 18 februari 1998 i Göteborg, är en svensk ishockeymålvakt som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Eltonius moderklubb är Frölunda HC som han spelade med i början av sin tid som junior. Därefter spelade han i juniorlagen för BIK Karlskoga och Växjö Lakers HC. Med Växjö deltog han som omklädd reservmålvakt, men utan speltid, i SM-slutspelet 2018 när Växjö vann SM-guld. Sitt första seniorkontrakt fick han med Huddinge IK säsongen 2018/19. Efter två år i Huddinge värvades han till storsatsande Nybro Vikings IF.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1998
Idrottare från Göteborg
Levande personer
Män
Spelare i Huddinge IK
Målvakter i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeymålvakter